Парк Строителей:

Россия 
 Парк Строителей — парк в Бийске.
 Парк Строителей — парк в Качканаре.
 Парк Строителей — парк в Орске.
 Парк Строителей — парк в Ростове-на-Дону.
 Парк Строителей — парк в Санкт-Петербурге.